A praia de Bom Jesus dos Pobres fica próxima à foz do rio Paraguaçu e ganha destaque pela localização a beira mar da igreja do Senhor Bom Jesus dos Pobres. Ela é datada do século XVII e fundada pelo clérigo Francisco de Araújo.

Ver também 
 Saubara
 Bom Jesus dos Pobres (Saubara)
 Lista de praias da Bahia

Bom Jesus dos Pobres